Diese Liste zeigt die Pfarrer der Kirchengemeinde von Unser Frauen im oberschwäbischen Memmingen. Aus der Gründungszeit der Kirche sind keine Pfarrer mehr auszumachen. Die Liste beginnt im Jahr 1182 und endet in der Gegenwart. Sie erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Pfarrer bis zum endgültigen Simultaneum (1560)

Katholische Pfarrer während des Simultaneums

Evangelische Pfarrer während des Simultaneums

Evangelische Pfarrer nach Beendigung des Simultaneums

Literatur

Einzelnachweise 

Pfarrer
!
!
!Liste Memmingen
!Pfarrer